Името Висока поляна носят две български села:

 Висока поляна, област Кърджали
 Висока поляна, област Шумен